Села:
 Кам'яногірка — Вінницька область, Жмеринський район
 Кам'яногірка — Вінницька область, Іллінецький район
 Кам'яногірка — Вінницька область, Калинівський район
 Кам'яногірка — Вінницька область, Оратівський район
 Кам'яногірка — Житомирська область, Звягельський район